Verunstaltung steht für:

 Form der Sachbeschädigung, siehe Sachbeschädigung #Tathandlungen
 historischer Begriff des Denkmalschutzes in Sachsen, siehe Verunstaltungsgesetz (1909)
 historischer Begriff des Denkmalschutzes in Preußen, siehe Baugestaltungsrecht #Historische Regelungen

Informatik:
 Verunstaltung einer Website durch Cracker, siehe Defacement

Siehe auch:
 Fehlbildung (medizinisch)
 Entstellung (Begriffsklärung)